Матусяк Едуард Вікторович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Радослав Матусяк (* 1982) — польський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Станіслав Матусяк (1895—1945) — польський живописець, графік, педагог; член об'єднання «Львівські формісти».
польські прізвища